Antigua en Barbuda
Antithymocytenglobuline
Antitankgracht_(Antwerpen)